«Мно́го шу́ма из ничего́» () — пьеса английского писателя Уильяма Шекспира, одна из наиболее известных комедий автора.

Перевод на русский язык выполняли в разные времена разные переводчики и поэты-переводчики А. Кронеберг, М. Кузмин, Ю. Лифшиц, Т. Щепкина-Куперник, О. Степашкина, М. Вербина, Л. Яхнин, С. Маршак и др.

Действующие лица 
 Дон Педро () — принц арагонский
 Дон Хуан () — его брат-бастард
 Леонато () — мессинский наместник
 Бенедикт () — молодой знатный падуанец
 Клавдио () — молодой знатный флорентиец
 Беатриче () — племянница Леонато
 Геро () — дочь Леонато
 Антонио () — брат Леонато
 Кизил () — пристав
 Булавка () — его помощник
 отец Франциск () — монах
 Бальтазар () — слуга дона Педро
 Маргарита () — камеристка Геро
 Урсула () — камеристка Геро
 Борачио () — приближённый дона Хуана
 Конрад () — приближённый дона Хуана
 Мальчик
 Гонцы, стража, свита, слуги

Название 
На первый взгляд название пьесы идет из известной поговорки «много шума из ничего», но при этом автором был вложен в название более глубокий подтекст. Поговорка заключает в себе несколько двусмысленностей. Так слово nothing во времена Шекспира произносилось так же, как и noting — слухи, сплетни. Другое значение ещё более деликатное — на жаргоне времён Елизаветы словом nothing называли женские гениталии, таким образом название пьесы приобретало совсем другой оттенок.

Место действия 
Мессина — город на острове Сицилия. Сицилия, вместе с Сардинией и Неаполем, входила во владения Арагонского королевства — феодального государства в Испании, существовавшего в XI—XV веках.

Сюжет 

В Мессину с победой прибывает войско арагонского принца Дона Педро. Среди его приближённых Клавдио и Бенедикт, а также незаконный брат принца Дон Хуан, который лишь недавно получил прощение за свой мятеж против брата. Дон Педро останавливается в доме наместника Мессины Леонато, чья дочь Геро привлекает внимание Клавдио. Флорентиец хочет жениться, и Дон Педро берёт на себя обязанности свата. Тем временем Бенедикт утверждает, что он-то точно никогда не женится. Племянница Леонато Беатриче также остра на язык, из-за чего её дядя боится, что она никогда не найдёт себе мужа. Только Беатрис сама не стремится замуж. 

Во время бала-маскарада в доме Леонато Беатриче и Бенедикт ссорятся и обмениваются колкостями. Дон Педро рассказывает Геро о любви Клавдио, а Дон Хуан пытается использовать ситуацию, чтобы навредить последнему. Только его план проваливается. Геро и Клавдио помолвлены. Принц арагонский решает стать «богом любви» и свести вместе Беатрис и Бенедикта. Дон Хуан с помощью своего подручного Бораччио опять пытается расстроить свадьбу. Клавдио, Леонато и Дон Педро подстраивают ловушку Бенедикту, когда тот прячется от них в беседке, и рассуждают о, якобы, страстной любви к нему Беатрисы. Геро и одна из её дам в свою очередь устраивают похожую хитрость для Беатрисы — она слушает о том, что её дурной нрав отпугивает безнадёжно влюблённого Бенедикта.

Дон Хуан рассказывает Клавдио и своему брату о неверности Геро и предлагает предъявить доказательства. Ночью из сада они видят свидание Бораччио и Маргарет (одной из камеристок Геро), которую они принимают за её госпожу. Позже вечером Бораччио хвалится этим своему приятелю, и его подслушивает ночная стража. Они пытаются рассказать Леонато об этом. Клавдио клеймит Геро позором прямо у алтаря, девушка падает без чувств. Близкие Геро не верят, что она была неверна, священник отец Франциск предлагает план — притвориться, что Геро умерла и подождать реакции Клавдио. 

Бенедикт и Беатриче объясняются в любви, но Беатриче настаивает, что Бенедикт должен доказать ей свои чувства, вызвав Клавдио на дуэль. Он нехотя уступает. Тем временем члены стражи допрашивают Бораччио, который, узнав о «смерти» Геро, раскаивается и признаётся в подлоге с участием Маргарет Дону Педро, Клавдио и Леонато. Клавдио просит прощения у Леонато. Тот предлагает ему забыть всё, если он публично обелит имя Геро, а затем женится на его «племяннице». Клавдио соглашается.

Он готов жениться на этой девушке, не видя её лица, и произносит клятву верности. Невестой оказывается Геро, которая прощает любимого. Бенедикт «прекращает словесный поток» из уст Беатриче поцелуем, а музыканты начинают играть на двойной свадьбе.

Датировка
Эта комедия не названа в списке пьес Шекспира, который приводит Фрэнсис Мирес в своей книге «Palladis Tamia», изданной в 1598 г.
 
Первое издание комедии in quarto датировано 1600 г., причём здесь вместо имени «Кизил» несколько раз проставлено имя «Кемп», то есть имя актёра, который покинул шекспировскую труппу в начале 1599 года.

Таким образом, создание и первую постановку данной комедии следует отнести к театральному сезону 1598—1599 гг.

Постановки 
Театральный сезон 1598—1599 годов: первая постановка в театре «Глобус», Лондон. Возобновлена в придворном театре в 1612—1613 годах. Есть сведения о постановке, датировавшейся примерно 1640 годом. В 1660-х годах пьеса шла в лондонском театре «Дьюкс Хаус».

 1965 год — постановка Королевского национального театра на сцене театра Олд Вик, режиссёр Франко Дзефирелли. Бенедикт — Роберт Стивенс, Беатриче — Мэгги Смит, Дон Педро — Альберт Финни, Дон Джон — Дерек Джекоби, Клодио — Иэн Маккеллен, Маргарет — Линн Редгрейв, дозорные — Майкл Йорк, Майкл Гэмбон.
 1967 год — постановка Королевского шекспировского театра в Стратфорде, режиссёр Джон Бартон, Бенедикт — Дональд Синден, Беатриче — Джуди Денч.
 1981 год — постановка Королевского национального театра, режиссёр Питер Гил, Бенедикт — Майкл Гэмбон, Беатриче — Пенелопа Уилтон.
 1980 год — постановка Королевского шекспировского театра в Стратфорде и в театре Гершвина (Бродвей), режиссёр Терри Хэндс, Бенедикт — Дерек Джекоби, Беатриче — Шинейд Кьюсак.
 1994 год — постановка Мэтью Уорчуса в Королевском театре, Бенедикт — Марк Райлэнс, Беатриче — Джанет Мактир.
 1996 год — постановка Королевской Шекспировской компании, режиссёр Майкл Бойд, Бенедикт — Алекс Дженнингс, Беатриче — Шивон Редмонд.
 2006 год — постановка Королевской Шекспировской компании, режиссёр , Бенедикт — Джозеф Миллсон, Беатриче — Тэмзин Грейг
 2007 год — постановка Королевского национального театра, режиссёр Николас Хайтнер, Бенедикт — Саймон Расселл Бил, Беатриче — Зои Уонамейкер.
 2011 год — постановка Шекспировского глобуса, режиссёр Джереми Херрин, Бенедикт — Чарльз Эдвардс, Беатриче — Ив Бест.
 2011 год — постановка Джози Рурк в театре «Уиндхэмс», Бенедикт — Дэвид Теннант, Беатриче — Кэтрин Тейт, Клодио — Том Бейтман.
 2013 год — постановка театра Олд Вик, режиссёр Марк Райлэнс, Бенедикт — Джеймс Эрл Джонс, Беатриче — Ванесса Редгрейв. На момент исполнения ролей Редгрейв было 75 лет, Джонсу - 81 год. Постановка получила в основном отрицательные отзывы именно за возраст главных героев, учитывая то, что до этого они играли вместе в пьесе «Шофёр мисс Дэйзи».
 2014 год — постановка Королевской Шекспировской компании (под названием "Плодотворные усилия любви"), режиссёр Кристофер Ласкомб, Бенедикт — Эдвард Беннетт, Беатриче — Мишель Терри.

Постановки в России и СССР 
 Малый театр — 1865 (Бенедикт — Самарин, Беатриче — Федотова), 1877 (Бенедикт — Ленский, Геро — Ермолова, Клюква — Живокини), в 1888 (Беатриче — Яблочкина);
 Александринский театр, на сцене Мариинского театра (1888, Бенедикт — Нильский, Беатриче — Савина, Клавдио — Петипа, Клюква — Варламов, Кисель — Арди, 1882).

 Театр Корша (1896).
 Общество искусства и литературы, Москва (1897, Бенедикт — Станиславский, Маргарита — Лилина).
 Александринский театр (1901, Бенедикт — Далматов, Клюква — Варламов, Беатриче — Потоцкая).
 Малый театр (1907, Бенедикт — Остужев, Леонато — А. Ленский, Беатриче — Гзовская).
 Самарский театр (1896, Беатриче — Стрепетова).
 Б. Театр Корша (1919, Бенедикт — Радин).
 Петроградский Большой драматический театр (1919, Дон Педро — Юрьев, Дон Жуан — Мичурин, Клавдио — Максимов, Бенедикт — Монахов, Клюква — Софронов; 1946, реж. Шлепянов),
 Ленинградский театр «Комедия» (1932, Бенедикт — Максимов, Беатриче — Грановская).
 Театр им. Вахтангова (1936, реж. Рапопорт, Синельникова, худ. Рындин, комп. Хренников; Клавдио — Дорлиак, Абрикосов, Бенедикт — Симонов, Горюнов, Леонато — Державин, Беатриче — Мансурова, Кисель — В. Кольцов).
 2007 — Театр на Малой Бронной. Режиссёр К. Ю. Богомолов.
 2011 — Театр им. Пушкина режиссёр Евгений Писарев.
 2015 — Рязанский государственный областной театр драмы (под названием Алхимия любви). Режиссёр: Сергей Виноградов.
 2018 — Дзержинский театр драмы (Нижегородская область). Режиссёр — Мария Шиманская.
 2018 — Санкт-Петербургский театр «Суббота», режиссёр Галина Жданова.
 2019 — Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова. Режиссёр-постановщик — Даниил Безносов, художник-постановщик — Михаил Кукушкин.

Аудиоверсии и экранизации 
 см. Много шума из ничего (значения)
 Немой фильм  США, 1909 год
 Немой фильм , США, 1913 год, режиссёр 
 Телефильм Много шума из ничего, Великобритания, 1937 год, режиссёр , Бенедикт — , Беатриче — 
 Аудиоспектакль «Много шума из ничего» Театра имени Вахтангова, запись 1946 года, СССР. Режиссёр Мария Синельникова, постановка Иосифа Рапопорта, музыка Тихона Хренникова, текст песен Павла Антокольского, исполнители: Рубен Симонов и другие.
 Фильм-спектакль «Много шума из ничего», 1956 год, СССР, режиссёр Лев Замковой (воспроизведён спектакль Театра имени Вахтангова, режиссёр Иосиф Рапопорт).
 Фильм Много шума из ничего / Viel Lärm um nichts ФРГ (ТВ), 1958, режиссёр Людвиг Бергер
 Фильм Много шума из ничего / Much Ado About Nothing (США), 1958 (эпизод телесериала ), режиссёр 
 Фильм Много шума из ничего / Veel leven om niets Бельгия (ТВ) 1959, режиссёр Крис Бетц
 Фильм«Много шума из ничего» /Tanto Barulho por Nada , Португалия (ТВ) 1960, режиссёр Бесса де Карвальо
 Фильм «Много шума из ничего» / Paljon melua tyhjästä Финляндия, (ТВ) 1961, режиссёр 
 Фильм , ГДР, 1964 год, режиссёр Мартин Хелльберг
 Фильм «Много шума из ничего», Великобритания 1967 (ТВ), режиссёр Алан Кук
 Фильм «Много шума из ничего» / Viel Getu' um nichts, ФРГ (ТВ), 1971, режиссёр 
 Фильм «Много шума из ничего», 1973 год, СССР, режиссёр Самсон Самсонов. Бенедикт — Константин Райкин, Беатриче — Галина Логинова, Владимир Коренев — Дон Хуан, Татьяна Веденеева — Геро.
 Фильм «Много шума из ничего» / Much Ado About Nothing (1973) CША (ТВ), режиссёр Ник Хавинга
 Фильм Много шума из ничего / Viel Lärmen um nichts ФРГ (ТВ), 1975, режиссёр 
 Фильм Много шума из ничего / Molt soroll per no res Испания (ТВ) 1976, режиссёр 
 Фильм Много шума из ничего / Much Ado About Nothing, ЮАР (ТВ) 1977, режиссёр Дуглас Бристоу
 Фильм Много шума из ничего / Much Ado About Nothing, Великобритания (ТВ), 1978, режиссёр  Эпизод телесериала 
 Фильм «Любовью за любовь», 1983 год, СССР, режиссёр Татьяна Березанцева. Музыкальный фильм на мукзыку Тихона Хренникова.
 Фильм «Много шума из ничего», 1984 год, Великобритания, режиссёр  BBC Television Shakespeare
 Фильм «Много шума из ничего» / Much Ado About Nothing , 1987 год, Канада, режиссёр Петер Мосс
 Фильм «Много шума из ничего», 1993 год, Великобритания-США, режиссёр Кеннет Брана. Бенедикт — Кеннет Брана, Беатриче — Эмма Томпсон, Геро — Кейт Бэкинсейл, Дон Хуан — Киану Ривз, Дон Педро — Дензел Вашингтон, Маргарет — Имельда Стонтон.
 Радиопостановка BBC, 2005 год, режиссёр Ричард Эйр, Бенедикт — Дэвид Теннант, Беатрис — Саманта Спайро, Клодио — Чиветел Эджиофор, Маргарет — , Геро — Эмилия Фокс
 Фильм «Много шума из ничего» Эпизод телесериала «», 2005 год, режиссёр Брайан Персивал, Бенедикт — Дэмиэн Льюис, Беатрис — Сара Пэриш, Геро — Билли Пайпер, Клод — Том Эллис, Маргарет — Нина Сосанья, Урсула — Оливия Колман
 Фильм Много шума из ничего / Viel Lärm um nichts , 2007, Германия, ТВ,  режиссёр 
 Фильм Много шума из ничего / Sok hühó semmiért, 2007, Венгрия, режиссёр 
 Фильм «Много шума из ничего» / Much Ado About Nothing , (2011), Великобритания, режиссёр   В ролях: Том Бейтман — Клавдио, Дэвид Теннант — Бенедикт, Кэтрин Тейт — Беатриче
 Фильм «Много шума из ничего», 2012 год, США, режиссёр Джосс Уидон
 Фильм «Много шума из ничего», 2012 год Великобритания, режиссёр  («Глобус» на экране)
 Фильм Семейные ценности / Family Bonds, 2012,  США, режиссёр Энтони Невен
 Фильм «Много шума из ничего», 2013 год, США, режиссёры Боб Франческони, Дэвид Стерн
 Фильм Много шума из ничего, Россия, 2013, режиссёр Евгений Писарев. Телеспектакль актёров татра имени Пушкина
 Фильм Холмы Мессины, США, 2015, режиссёр Оуэн Дрэйк
 Фильм «Много шума из ничего», 2019 год, США, режиссёр Джейсон Л Митчелл

Балет 
 Любовью за любовь (балет)
 Много шума из ничего (2016) - Красноярский государственный театр оперы и балета, балетмейстер-постановщик и автор либретто Дмитрий Антипов.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Much ado about nothing — Много шума из ничего — английский текст с параллельным русским переводом.
 Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник (1959)
 Перевод А. И. Кронеберга (1899)
 «Много шума из ничего» в русских переводах в БД «Русский Шекспир»

 
Комедии Уильяма Шекспира
Пьесы 1600 года